Broughtonia (orchideeën), een geslacht uit de tribus Epidendreae van de Orchideeënfamilie (Orchidaceae).
Broughtonia (sprinkhanen), een geslacht uit de familie van sabelsprinkhanen (Tettigoniidae).